Imagine – trzeci album holenderskiego DJ-a Armina van Buurena wydany 19 kwietnia 2008 roku.

Pierwszym singlem promującym płytę był utwór „Going Wrong” nagrany we współpracy z DJ Shah oraz Chris Jones. Miał on swoją premierę podczas audycji radiowej A State Of Trance.

Wydanie płyty zostało poprzedzone koncertami Armin Only.

Lista utworów 

utwory bonusowe na iTunes

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona DJa
 Oficjalna strona wytwórni

Albumy muzyczne wydane w roku 2008
Albumy Armina van Buurena
Albumy Armada Music